Джеймс Патрик «Джимми» Макьюан (, 24 сентября 1952, Олни, штат Мэриленд, США — 14 июня 2014) — американский гребец-слаломист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972).

Спортивная карьера 

Начал заниматься гребным спортом на байдарках в школе Valley Mill Camp. Выступал в гребном слаломе на протяжении нескольких десятилетий: в 1970—1990-х гг., а затем и в 2000-х гг. вместе с сыном Девином.

На летних Олимпийских играх в Мюнхене (1972) стал бронзовым призёром в гребном слаломе среди каноэ-одиночек. В том же году победил на национальном чемпионате США.

Затем вместе со своим партнером Лекки Хэллером выиграл серебряную медаль в соревнованиях каноэ-двоек на чемпионате мира по гребному слалому во французском Бур-Сен-Морисе (1987). На летних Играх в Барселоне (1992) занял четвёртое место. Также являлся победителем в общем зачете Кубка мира среди каноэ-двоек в первом сезоне подобных соревнований в 1988 г.

В 1998 г. вместе с братом Томом участвовал в экспедиции в ущелье Цангпо в Гималаях, во время которой трагически погиб один из участников, Дуг Гордон.

В 1975 г. получил степень в области литературы Йельского университета. Являлся автором нескольких книг для детей.

С 1974 г. был женат на детской писательнице и художнице-иллюстраторе Сандре Бойнтон.

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/mc/jamie-mcewan-1.html 
 http://www.npmb.com/3/2010/12/01/jamie-mcewan/

Гребцы на байдарках и каноэ США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1972 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Выпускники Йельского университета